Numele William Clifford se poate referi la:
 William Clifford (preot) (decedat în 1670)
 William Clifford (sportiv) (1811–1841), jucător de cricket englez
 William Clifford (actor) (1877–1941), actor american din perioada filmului mut
 William Kingdon Clifford (1845–1879), matematician și filozof;

Willie Clifford, fotbalist din Irlanda de Nord
 William Clifford Heilman, compozitor american.